Краєв Аркадій Григорович — геолог, лауреат Ленінської премії.
 Божидар Краєв — болгарський футболіст.
 Краєв Владислав Сергійович — український футболіст, півзахисник харківського «Металіста».
 Краєв Володимир Павлович — військовик, Герой СРСР.
 Краєв Володимир Степанович — генерал-лейтенант СРСР.
 Краєв Дмитро Володимирович — полковник морської піхоти Росії.
 Краєв Ігор Євгенович (* 1963) — російський продюсер, медіаменеджер, промоутер, підприємець.
 Краєв Микола Терентійович — військовик, Герой СРСР.